Den Namen Luftschifferkaserne trugen folgende militärische Liegenschaften:

 Luftschifferkaserne Dresden
 Luftschifferkaserne Köln
 Luftschifferkaserne Mannheim
 Luftschifferkaserne München